Еркан Петеккая (, турско произношение: [æɾˈkan peˈteckaja]; роден на 11 декември 1970 г.) е турски актьор.

Участва в няколко телевизионни драматични сериала, включително „Beyaz Gelincik“ (Памуковата принцеса) (2005 – 2007), „Sessiz Fırtına“ (Тиха буря) (2007 – 2008), „Любов назаем“ (2008 – 2009), „Времето лети (сериал)“ (2010 – 2012), „Дила“ (2012 – 2014) и „Твоят мой живот“ (2014 – 2017). Взима епизодично участие в "Домът, в който си роден, е твоята съдба" (2020).

През 2017 г., с помощта на Fox TV, Петеккая подписва договор с „Karga Seven Pictures“, продуцентска компания, свързана с „Red Arrow“. Той остава в Лос Анджелис, за да научи културата на Холивуд.

Филмография 

Турски актьори и актриси